Dewey County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Dewey County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Dewey County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota